

Музика 
 Черемшина () — вокальний ансамбль, створений у 1977 році у м. Монреаль (Канада).
 Черемшина () — фольклорний ансамбль, створений у 1993 році у с. Черемха, Підляшшя (Польща). 
 Черемшина — популярна українська пісня-романс.

Персоналії 
 Марко Черемшина — український письменник і громадський діяч, адвокат, доктор права.

Рослини 
 Черемшина (місцева назва черемхи звичайної) — рослина родини розових (Rosaceae) роду Слива (Prunus).